Marmoutier ist der Name

 der elsässischen Gemeinde Marmoutier
 eines Klosters in der Gemeinde Marmoutier, siehe Kloster Marmoutier (Elsass)
 Jean de Marmoutier, Mönch des Klosters Marmoutier, Verfasser der Gesta Consulum Andegavorum zwischen 1100 und 1140
 eines vom hl. Martin gegründeten Klosters bei Tours, siehe Kloster Marmoutier (Tours)